Brassiella är ett släkte av kvalster. Brassiella ingår i familjen Caloppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Brassiella